Ervalense – abitanti di Erval Velho
Ervalense – abitanti di Ervália